Појам Битка код Дорилеја може да се односи на:

Битка код Дорилеја (1097), током Првог крсташког рата
Битка код Дорилеја (1147), током Другог крсташког рата